Села:
 Черепівка — Сумська область, Буринський район
 Черепівка — Хмельницька область, Хмельницький район
Селище:
 Черепівка — Сумська область, Недригайлівський район
Залізничний зупинний пункт:
 Черепівка — зупинний пункт Південно-Західної залізниці